Площадь вокзала — название-описание привокзальных площадей в городах России. Известные примеры:

 Площадь Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге
 Площадь Белорусского вокзала — прежнее название площади Тверская Застава в Москве
 Площадь Киевского вокзала в Москве
 Площадь Курского вокзала в Москве
 Площадь Рижского вокзала — ещё одно название Рижской площади в Москве
 Площадь Савёловского вокзала в Москве

См. также 
 Вокзальная
 Вокзальная площадь
 Привокзальная площадь